Kommunistische Partei Kroatiens steht für:

 Bund der Kommunisten Kroatiens (SKH), 1937 als Kommunistische Partei Kroatiens gegründet, seit 1993 Sozialdemokratische Partei Kroatiens
 Kommunistische Partei Kroatiens (Republik Kroatien), Partei in Kroatien (noch nicht zugelassen)